ZAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zahedan (Iran)